Isice (Isicius) ou Hésychius (Hesychius) est un prénom (du grec esi, signifiant « Souveraine ») qui peut faire référence à :

 saint Hésychius/Isice  (Esychius, Isicius), évêque de Vienne ()
 saint Hésychius/Isice II (Esychius, Isicius), évêque de Vienne ()
 Isice , évêque de Grenoble ( ou 601/8)
 Isice II, évêque de Grenoble ()

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom